HD — абревіатура, що може позначати:

Висока роздільна здатність  
 Intel High Definition Audio () — специфікація фірми Intel, підтримуюча відтворення звукових форматів високої якості.
 HDTV () — набір стандартів телевізійного мовлення високої роздільної здатності.
 HD-MAC — ранній аналоговий стандарт телемовлення, один з родоначальників (попередників) HDTV.
 HD Blu-Ray () — формат оптичного носія, що використовується для запису та зберігання цифрових даних високої роздільної здатності.
 HD Ready () — логотип, яким маркуються пристрої, здатні приймати та відображати аналогове телемовлення нарівні з HDMI.
 Full HD (інакше — HDTV 1080p або просто 1080p) — широкоекранний формат відеозображення 1920 ×1080p.
 HDMI () — мультимедійний інтерфейс високої чіткості, дозволяє передавати цифрові відеодані високої роздільної здатності та багатоканальні цифрові аудіосигнали із захистом від копіювання (HDCP).
 AVCHD/HDV/HDCAM — формат запису відео цифровими відеокамерами.

Висока щільність  
 HD DVD () — технологія запису оптичних дисків, розроблена компанією Toshiba, NEC і Sanyo.
 HD VMD () — формат цифрових носіїв на оптичних дисках, призначений для зберігання відео високої чіткості та іншого високоякісного медіаконтенту.
 HD () — формат високої щільності запису інформації на дискети методом MFM з 15 або 18 секторами на доріжці.

Інше 
 HD Radio — технологія застосовується для передачі цифрового сигналу AM і FM-радіо станціями.
 HD Photo — новий графічний формат, запропонований Microsoft.
 HD () — астрономічний каталог Генрі Дрейпера. Це астрономічний каталог, що містить спектроскопічну інформацію щодо 225 300 зірок, пронумерованих в простому порядку зростання їх прямих піднесень.
 Harley-Davidson — скорочення.
 Hansen's disease — лепра, хвороба Хансена — скорочення.
 Твердий диск (, також HDD).

Див. також